La Roue Tourangelle 2021 var den 19. udgave af det franske cykelløb La Roue Tourangelle. Det blev kørt den 4. april 2021 med mål i Tours i departementet Indre-et-Loire. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2021. Den oprindelige 19. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Franske Arnaud Démare fra  vandt løbet efter en massespurt.

Resultat

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 
 

2021
UCI Europe Tour 2021